Allandrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1876. Allandrus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattnosbaggar
Allandrus